Il singolare del torneo di tennis Prague Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilbert Schaller che ha battuto in finale Massimo Valeri 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Gilbert Schaller (Campione)
 Martin Damm (primo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (quarti di finale)
 David Rikl (primo turno)

 Carsten Arriens (quarti di finale)
 Christian Ruud (primo turno)
 Dirk Dier (secondo turno)
 Chris Garner (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Challenger 1993